Лев Ива́нович Ива́нов (1834—1901) — русский артист балета, балетмейстер, режиссёр балета и балетный педагог, ведущий солист петербургской труппы Императорских театров. Первый исполнитель в балетах Мариуса Петипа партии Базиля («Дон Кихот», петербургская постановка на сцене Мариинского театра, 1871) и партии Солора («Баядерка», 1877). Постановщик классической Картины лебедей в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (1894) и первый постановщик балета «Щелкунчик» (1892, хореография не сохранилась).

Биография 
Родился  в Москве.

Начинал учиться танцу в Московской балетной школе, в  году был переведён в Санкт-Петербургское театральное училище, где учился у А. И. Пименова, Ф. Маловерня, Э. Гредлю и Ж.-А. Петипа-отца. По окончании училища в  году был принят в петербургскую балетную труппу императорских театров. Танцевал на сцене петербургского Большого театра, затем, с постройкой в  году Мариинского театра — на его сцене. Исполнял ведущие роли классического репертуара и характерные партии. Выступал в качестве «молодого» премьера (jeune premier). Танцевал, среди прочих, с Еленой Андреяновой и Татьяной Смирновой. В  году, когда после отъезда из Петербурга Артура Сен-Леона на должность главного балетмейстера был назначен Мариус Петипа, в возрасте 35 лет Иванов занял положение первого танцовщика и мимика петербургского балета, — однако в силу возраста довольно скоро уступил первенство Павлу Гердту. С течением времени перешёл к характерным танцам, в которых также имел полный успех. Лучше всего ему удавались итальянские и испанские танцы. 

Уйдя с исполнения первых ролей, продолжал исполнять пантомимные партии, а также занялся режиссурой и балетными постановками. С  года он режиссёр, с  года — второй балетмейстер Мариинского театра, помощник М. И. Петипа. Последний раз выступил на сцене в  году. 

В балетмейстерской работе большое значение придавал музыке, видя в ней источник хореографической образности. Балетовед В. М. Красовская отмечала: «Исключительная музыкальность позволила Иванову создать выдающиеся образцы симфонической разработки танца — характерного (Половецкие пляски в опере „Князь Игорь“ Бородина, ) и классического (танец снежных хлопьев — „Щелкунчик“, , сцены на озере — „Лебединое озеро“, , Чайковского). Поэтическое содержание образов воплощалось балетмейстером в совершенную хореографическую форму. Деятельность Иванова — вершина академического стиля русского балета». Музыковед Борис Асафьев назвал Льва Иванова «душой русского балета». 

Скончался Лев Иванов  года в Петербурге.

Педагогическая деятельность 
С  года преподавал классический танец в младших женских классах Петербургского театрального училища. На его уроках азы балета постигали Екатерина Вазем, Александра Вергина, Евгения Соколова, Мария Горшенкова, Варвара Никитина, Клавдия Куличевская, Ольга Преображенская, Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова и многие другие будущие артистки и солистки Мариинского театра. Его знаменитые ученицы относились довольно критически к педагогическим талантам своего учителя, ведь «доброта — не главное достоинство учителя классического танца, науки суровой, подчас жестокой». Так, Екатерина Вазем, одна из первых учениц Иванова, отмечала: Он никогда не был хорошим педагогом — главным образом вследствие природной мягкости и апатичности своего характера. Он не был способен заставить учиться и не умел поддерживать дисциплину.
Ей вторит Агриппина Ваганова, учившаяся у Иванова 30 лет спустя:[Это были] два года безделья. Находясь уже в почтенном возрасте, Лев Иванович являлся со своей скрипкой (он на ней сам аккомпанировал) с хроническим опозданием… Урок вёлся лениво и приводил к малым результатам. Да и программа была довольно неопределённой.
Сам Иванов меньше кого бы то ни было ставил себе в заслугу успехи своих учениц: он просто искренне радовался этим успехам.

Репертуар 
  — рыбак*, «Дочь Фараона» Цезаря Пуни, балетмейстер Мариус Петипа
  — граф Стернгольд*, «Фиаметта, или Торжество любви» Людвига Минкуса, балетмейстер Артур Сен-Леон
  — Петро, «Золотая рыбка» Людвига Минкуса, балетмейстер Артур Сен-Леон
  — Гигес*, «Царь Кандавл» Цезаря Пуни, балетмейстер Мариус Петипа
  — Базиль*, «Дон Кихот» Людвига Минкуса, балетмейстер Мариус Петипа 
  — «Камарго» Людвига Минкуса, балетмейстер Мариус Петипа
  — Солор* «Баядерка» Людвига Минкуса, балетмейстер Мариус Петипа
 Конрад, «Корсар» Адольфа Адана
 ?, «Сатанилла»
 Валентин, «Фауст» Цезаря Пуни
 Феб и Клод Фролло, «Эсмеральда» Цезаря Пуни, балетмейстер Жюль Перро
 Колен, «Тщетная предосторожность» 
(*) — первый исполнитель партии

Постановки 
  — «Очарованный лес» Р.Дриго
  — «Гарлемский тюльпан» Б. А. Шеля (по старой транскрипции: Гаарлемский тюльпан), совместно с М. И. Петипа
 1888 — «Севильская красавица» (музыка сборная), в Красном Селе (под Петербургом)
 1890 — «Шалость амура» (возможно: «Шалости Амура») А. А. Фридмана, в Красном Селе (под Петербургом), затем на сцене Мариинского театра
 1890 — Половецкие пляски на музыку А. П. Бородина (первая постановка)
 1891 — «Праздник лодочников» А. А. Фридмана, в Красном Селе (под Петербургом)
 1892 — славянские танцы для 1-го и 2-го актов оперы-балета «Млада» Римского-Корсакова
 1892 — «Щелкунчик» Чайковского —. В 1922 спектакль был поставлен в др. редакции, и с тех пор хореография Иванова утрачена.
 1893 — «Волшебная флейта» Р.Дриго
 1893 — «Золушка» Б. А. Шеля — 2-й акт (бал)
 17 февраля 1894 — II акт балета «Лебединое озеро» (в концертной программе «Памяти П. И. Чайковского», Одетта — Пьерина Леньяни, принц Зигфрид — Павел Гердт)
  года — «Лебединое озеро», совместно с М. И. Петипа. Полная постановка балета в новой драматургической и музыкальной редакции в трёх актах, четырёх картинах; либретто М. И. Чайковского, музыкальная композиция Р. Е. Дриго и М. И. Петипа. Хореография 2-й картины 1-го акта (сцена лебедей) в версии 1894 года, венецианский и венгерский танцы (2-й акт, сцена на балу) и 3-й акт (сцена на озере) по планам Петипа.
 1896 — «Ацис и Галатея» А. Кадлеца
 1897 — «Дочь Микадо» В. Г. Врангеля
 1900 — «Венгерская рапсодия» на музыку 2-й рапсодии Листа (1847), впервые исполнен как вставной номер в балете «Конёк-горбунок», затем исполняемый на выпускных концертах Академии русского балета им. А. Я. Вагановой
 «Сильвия» Делиба — завершить не успел, постановку балета закончил П. А. Гердт
 Задуманную Л.Ивановым постановку «Египетских ночей» Аренского осуществил М. М. Фокин.

Библиография 
 Автобиография. (Мои маленькие воспоминания), «Петербургская газета», 1901, 13 дек., с. 6.

Примечания 
 Источники

 Комментарии

Литература 
 
 Красовская В., Русский балетный театр второй половины XIX века, Л. — М., 1963, с. 337—401.

Ссылки 

 

Выпускники Санкт-Петербургского театрального училища
Преподаватели Санкт-Петербургского театрального училища
Балетмейстеры Мариинского театра
Мемуаристы Российской империи XX века
Авторы балетных мемуаров